Гильем Фигейра, или Гильом Фигейра, () — лангедокский трубадур из Тулузы, служивший при дворе императора Священной Римской империи Фридриха II в 1230-х годах. Был близко знаком с  и . Автор гимна «Сирвента против Рима» и других сирвент, критикующих католическую церковь за Альбигойские крестовые походы.

Биография 
Сын портного и сам портной по профессии, Гильем был изгнан со своей родины во время Альбигойского крестового похода и нашёл убежище в Ломбардии, откуда он отправился ко двору Фридриха. В Италии вместе с Аймериком, также изгнанником, Гильем стал одним из основателей трубадурской традиции оплакивания «старых добрый дней» Лангедока до крестового похода. Их ломбардские последователи продолжили использовать окситанский язык и только ко времени Данте Алигьери появилась значительная литература на местном итальянском.

В 1228 году Гильем отверг эффективность выдаваемых за участие в крестовых походах индульгенций и обвинил в смерти «хорошего» короля Людовика VIII, погибшего от дизентерии при осаде Авиньона, индульгенцию, которая заставила его покинуть безопасный Париж. Наиболее известная работа Гильема, «Сирвента против Рима» (, оригинальный заголовок — ), резко критиковавшая католическую церковь, была написана во время осады Тулузы войсками крестоносцев в 1229 году. Они были поставлены на мотив известного гимна Богородицы, а потому были запоминающимися для народа.

Гильем критиковал католическую церковь не только за Альбигойской крестовый поход и , но и за поражения четвёртого и пятого крестовых походов, папский империализм и моральное разложение духовенства. Он называл жадность причиной крестовых походов, направленных, по его мнению, против православных греков, братьев-христиан. Пение сирвент Фигейры было запрещено тулузской инквизицией, хотя обвинение в 1274 году тулузского горожанина в знании Roma tricharitz ссылалось не на третий стих сирвент Фигейры, а на написанную на вернакулярном языке La Bible. Основываясь на языке произведений Фигейры, вроде называния Рима «матерью прелюбодеяния» (), даже современные исследователи называют его еретиком.

В 1229 или 1230 году Гильем бежал в Италию, где он мог свободно критиковать папство. Он ругал папу римского за крестовых поход против Фридриха II, его нового покровителя, и призывал к миру во всём христианском мире для содействия крестовым походам в Святую землю. В одной из ранних работ, Totz hom qui ben comensa e ben fenis, датируемой 1215—1220 годами, Гильем призывает Фридриха принять участие в крестовом походе.

Среди дошедших до наших дней работ Фигейры — сирвенты Nom laissarai per paor (после 1216 года), критикующая ложное проповедование католической церкви, и Del preveire maior, призывающая папу римского к миру между собой и крестовому походу против захвативших в 1244 году Иерусалим хорезмийцев.

Литература

Примечания 

Трубадуры
Французские поэты XIII века
Французские писатели XIII века
Персоналии по алфавиту